Давид Саманес Окампо и Собрино — () — (1866, Куско — 13 июля 1947, Лима) — перуанский политический и государственный деятель, был назначен временным президентом до стабилизации политической ситуации и назначения новых выборов в 1931 году.

Карьера 
После отстранения президента Аугусто Легии Перу погрузилось в глубочайший экономический и политический кризис, из-за которого в течение семи месяцев сменилось шесть руководителей государства, в одном только марте 1931 года главой государства успели побывать четыре человека. После временного президентства Луиса Мигеля Санчеса Серро президентами стали Рикардо Леонсио Элиас и Густаво Хименес, который пытался воспрепятствовать приходу к власти назначенного Окампо. Основной задачей Давида Саманеса Окампо на посту президента стало установление в стране политической и социальной стабильности, а также подготовка и проведение свободных выборов нового президента.

За своё недолгое президентство в течение восьми месяцев Окампо обновил избирательное законодательство, принял ряд законов о банкротстве, а также основал фонд помощи неимущим. Ему пришлось противостоять нескольким попыткам захвата власти и забастовкам, организованным рабочими. В целом его руководство впоследствии получило одобрение, Окампо справился со своей основной задачей, установил относительную стабильность в стране и провёл выборы.

На проведённых выборах победил бывший уже у власти в начале 1931 года Луис Мигель Санчес Серро. Санчес Серро победил на выборах лидера Американского народно-революционного альянса Виктора Рауля Айя де Ла Торре, после чего АПРА оспаривала результаты. Давид Саманес Окампо доверял результатам выборов и передал власть новоизбранному президенту Санчесу Серро.

После этих событий Окампо удалился от политики. Умер Давид Саманес Окампо в Лиме в 1947 году 13 июля.

Правители XX века
Политики XX века
Военачальники Перу